Larkin Covered Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Larkin Covered Bridge (Pennsylvania), ID-Nr. 80003458
 Larkin Covered Bridge (Vermont), ID-Nr. 74000327